

Onomastica
Apelle – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Apelle – pittore greco antico
Apelle – discepolo di Gesù e martire
Apelle – filosofo gnostico greco antico
Vangelo di Apelle – vangelo apocrifo andato perduto